Los Cedros kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Cedros, Jalisco, 
 Los Cedros, Tabasco, Cunduacán, 
 Los Cedros, Sinaloa, 
 Los Cedros, Veracruz, 
 Los Cedros, Delstaten Mexiko, 
 Los Cedros, Durango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar